Modl steht für:
 Modl (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Modl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Modl (* 1961), Karate-Sportler, Bundesreferent im Deutschen Karate Verband

 Natalie von Modl (auch Natalia von Modl; Natali von Modl; Nathalie de Modl; Natalia Modl; 1850–1916), deutsche Malerin und Werbegrafikerin
 Viktoria Modl (1872–1942), deutsche Regisseurin

Siehe auch:
 Mödl (Begriffsklärung)
 Model (Begriffsklärung)